Il singolare  del Farmers Classic 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2010.

Sam Querrey era il detentore del titolo e si è riconfermato campione quest'anno, battendo in finale la testa di serie nº 1 Andy Murray 5-7, 7-62, 6-3.

Teste di serie 
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Andy Murray (finale)
  Sam Querrey (campione)
  Marcos Baghdatis (quarti di finale)
  Feliciano López (semifinali)

 Ernests Gulbis (secondo turno)
 Janko Tipsarević (semifinali)
 Horacio Zeballos (primo Turno, ritiro a causa di un infortunio alla spalla)
 Mardy Fish (ritiro a causa di affaticamento)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Farmers Classic 2010
ATP World Tour 2010